Schafbrücke bezeichnet
 Schafbrücke (Saarbrücken), Stadtteil von Saarbrücken
 Schafbrücke (Halle), Brücke in Halle (Saale)
 Schafbrücke (Falkenberg), Brücke in Falkenberg (Halsbrücke)
 Schafbrücke (Quedlinburg), Brücke in Quedlinburg
Siehe auch:
Schafsbrücke
Schafbruck